Дмитриево — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Горловского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Вёрда в 5 км на северо-восток от центра поселения села Горлово и в 41 км на запад от райцентра города Скопин.

История 
В 1856 году священником села Горлово Павлом Феодоровичем Мизеровым куплена была деревянная церковь на его же собственный капитал, которая в 1858 году и поставлена была в дер. Дмитриевское (Горловские выселки) в качестве кладбищенской, с устроением в ней престола в честь  Архистратига Божия Михаила. В 1859 году по указу Священного Синода от 29-го октября за № 1.115 обращена в приходскую. Кирпичная Архангельская церковь  была построена в конце XIX века, в 1930-е годы колокольню снесли, храм закрыли, позже здание использовалось как зернохранилище.

В XIX — начале XX века село входило в состав Горловской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 241 дворов.

С 1929 года село являлось центром Дмитриевского сельсовета Горловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1959 года — в составе Горловского сельсовета Скопинского района, с 2005 года — в составе Горловского сельского поселения.

Население

Достопримечательности  
В селе расположена недействующая Архангельская церковь (1910).

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района